Recovery Point Objective – parametro utilizzato nel disaster recovery
 Royal Philharmonic Orchestra – orchestra britannica
 Rochester Philharmonic Orchestra – orchestra americana
 Rzecznik Praw Obywatelskich – Ombudsman per i Diritti dei Cittadini, carica indipendente della Polonia